Naselja u Sloveniji
 Stogovci (Apače, Slovenija), naselje u općini Apače
 Stogovci (Majšperk, Slovenija), naselje u općini Majšperk